SCIC est un sigle parfois utilisé comme acronyme (prononcé sic).

Usages
 En France le sigle signifie principalement Société coopérative d'intérêt collectif  depuis la création de ce statut en 2001. 
 Équipe cycliste Scic des années 1970.
 Société centrale immobilière de construction : en France filiale de la Caisse des dépôts et consignations créée en 1954

Notes et références 

Sigle de 4 caractères